Бренда Блетин () је енглеска глумица, рођена 20. фебруара 1946. године у Рамсгејту, Кент (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1990. || Вештице || -{The Witches}- || госпођа Џенкинс ||
|-
| 1992. || Река успомена || -{A River Runs Through It}- || госпођа Маклин ||
|-
| 1996. || Тајне и лажи || -{Secrets & Lies}- || Синтија Роуз Перли||
|-
| 1997. || Сећаш ме се? || -{Remember Me?}- || Ширли ||
|-
| 1998. || Девојачка ноћ || -{Girl's Night}- || Дон Вилкинсон ||
|-
| 1998. || Ноћни воз || -{Night Train}- || Алис Муни||
|-
| 1998. || У зимском мраку || -{In the Winter Dark}- || Ајда Стабс ||
|-
| 1998. || Мали глас || -{Little Voice}- || Мари Хоф || номинација - Оскар
|-
| 1998. || Музика из друге собе || -{Music from Another Room}- || Грејв Свон ||
|-
| 2000. || Не дам траву ни за живу главу || -{Saving Grace}- || Грејс Тревентин|| номинација - Златни глобус
|-
| 2001. || Ана Франк: Цела прича || -{Anne Frank: The Whole Story}- || -{Auguste van Pels}- || номинација - Еми
|-
| 2001. || Кад тата позове || -{Daddy & Them}- || Џули Монтгомери ||
|-
| 2001. || Дивно и невероватно || -{Lovely & Amazing}- || Џејн Маркс ||
|-
| 2001. || Један нос || -{One the Nose}- || госпођа Делејни ||
|-
| 2002. || Бундевко || -{Pumpkin}- || Џуди Романоф ||
|-
| 2002. || Сони || -{Sonny}- || Џул Филипс ||
|-
| 2002. || Зграде са погледом || -{Plots with a View}- || Бети Рис-Џоунс ||
|-
| 2002. || Дивљи филм Тхорнберрис || -{The Wild Thornberrys Movie}- || госпођа Фергуд||
|-
| 2003. || Језик снова || -{The Sleeping Dictionary}- || Енџи ||
|-
| 2003. || Близард || -{Blizzard}- || ујна Мили ||
|-
| 2004. || Пикадили Џим || -{Piccadilly Jim}- || Нина Бенкс ||
|-
| 2004. || Преко мора || -{Beyond the Sea}- || Поли Касато ||
|-
| 2004. || Начин живота || -{A Way of Life}- || Анет ||
|-
| 2004. || Припада || -{Belonging}- || Џес Копл ||
|-
| 2005. || На чист дан || -{On a Clear Day}- ||Џоун ||
|-
| 2005. || Гордост и предрасуда || -{Pride & Prejudice}- || госпођа Бенет ||
|-
| 2007. || Клубланд || -{Clubland}- || Џин ||
|-
| 2007. || Покајање || -{Atonement}- || Грејс Тарнер||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1946.
Енглеске глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Биографије живих особа